Halo kan henvise til:
 Halo – en lysende ring omkring himmellegemer.
 Halo (serie) – et computerspil.
 Halo (sikkerhedsudstyr) - sikkerhedsudstyr på formelbiler